Wesley Chapel (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Wesley Chapel (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Wesley Chapel South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.